Missouri, az Amerikai Egyesült Államok egyik középnyugati állama
Missouri, az Amerikai Egyesült Államok leghosszabb folyója
USS Missouri (egyértelműsítő lap)